Luciano est un prénom masculin, forme italienne de Lucien. Il est notamment porté par :
 Luciano Pavarotti (1935-2007), un ténor italien
 Luciano, un cardinal du  ;
 Luciano Bibiloni, un compositeur franco-argentin

Patronyme

 Judi Evans Luciano (1966-), actrice américaine de télévision ;
 Lucky Luciano (1896-1962), criminel italien ;
 Michael Luciano (1909-1992), monteur américain ;
  (1937-1995), arbitre du baseball majeur, puis commentateur et auteur.

Pseudonyme 

 Luciano (1940-1966), Luciano Fernandes, footballeur portugais.
 Luciano (1964-), chanteur jamaïcain de roots reggae.
 Luciano (1975-), Luciano Siqueira de Oliveira, footballeur brésilien.
 Luciano (1980-), Luciano José Pereira da Silva, footballeur brésilien.
 Luciano (1978-), disc-jockey suisse.
 Luciano (1994-), rappeur allemand.

Culture
 Luciano est un roman de Jack Higgins de 1981 ;

Voir aussi

Prénom italien